Al Habtoor Tennis Challenge 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2013 является 15-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Дубае, ОАЭ — с 11 по 17 ноября 2013 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Яна Чепелова (№ 94 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Яна Чепелова выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре федерации.
 Мария Елена Камерин уступает 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Виталия Дьяченко выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре федерации.
 Ольга Савчук выигрывает 3-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Al Habtoor Tennis Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

ОАЭ
Теннис
Ноябрь 2013 года
2013